De 15 km + 15 km skiatlon voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 6 februari 2022 in het National Cross-Country Centre in Zhangjiakou. Regerend olympisch kampioen was de Noor Simen Hegstad Krüger.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslagen

Mannen 30 km skiatlon